appartenente all'antico popolo dei Luvi
Lingua luvia